Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2015 − XXIX edycja mistrzostw rozgrywane w Bułgarii i Włoszech pomiędzy 9-18 października 2015.

Wybór gospodarza 
Kandydaci do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2015:
  / 
  /  (zwycięzcy)

Miasta goszczące 

 Sofia
 Warna

 Busto Arsizio
 Turyn

Obiekty

Eliminacje i uczestnicy 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2015 uzyska 5 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw oraz gospodarze turnieju. 

Pozostałych uczestników wyłoniły trójstopniowe eliminacje.

Drużyny uczestniczące

Składy drużyn

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
 Sofia

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 
 Turyn

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa C 
 Warna

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa D 
 Busto Arsizio

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Faza finałowa

Baraże 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Sofia

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Busto Arsizio

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Sofia

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Busto Arsizio

Półfinały 
 Sofia

Mecz o 3. miejsce 
 Sofia

Finał 
 Sofia

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2015

Uwagi

Przypisy